Die Communauté de communes Thelloise ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Oise in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 30. November 2016 gegründet und umfasst 40 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2019). Der Verwaltungssitz befindet sich in der Gemeinde Neuilly-en-Thelle.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 aus der Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes La Ruraloise und
 Communauté de communes du Pays de Thelle (mit Ausnahme der Gemeinde La Neuville-d’Aumont, die gleichzeitig mit anderen Gemeinden die Commune nouvelle La Drenne bildete).
Die provisorische Bezeichnung lautete damals Communauté de communes du Pays de Thelle et Ruraloise.

Am 1. Januar 2019 verließ die Gemeinde Laboissière-en-Thelle den Gemeindeverband und schloss sich der Communauté de communes des Sablons an.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Thelloise
Gegründet 2016